О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива. От материков острова отличаются меньшими размерами.

Самым большим по площади островом принято считать Гренландию, которая приблизительно в три раза меньше самого малого континента — Австралии. Группа морских островов, расположенных поблизости друг от друга, называется архипелагом (например, Малайский архипелаг). Ряд небольших островов, вытянутых в одном направлении, называется грядой (например, Курильская гряда).

В Солнечной Системе за пределами Земли единственными известными примерами островов являются острова на спутнике Сатурна Титане.

Разновидности островов 

Острова различаются в зависимости от происхождения и их расположения относительно материков. При этом основным является деление островов на расположенные в морских водоёмах и в пресных.

Исходя из географического расположения, острова в океанах и морях подразделяются на континентальные (материковые), переходной зоны и океанические.

По происхождению острова, расположенные в морях и океанах делятся на:
 Материковые острова
 Вулканические острова
 Коралловые острова, атоллы
 Искусственные острова

Среди островов рек и озёр различают наносные и эрозионные; речные острова подразделяются также на пойменные и русловые. В отдельную группу выделяют «искусственные острова», которые возникают в результате человеческой деятельности: насыпки грунта или строительства каналов. Также существуют «плавучие острова».

Континентальные острова располагаются в пределах подводной окраины материков и как правило сложены коренными породами или образованы аккумулятивной деятельностью волн и прибоя. В их число входят наиболее крупные — Гренландия, Новая Гвинея, Калимантан, Мадагаскар и другие.

Острова переходной зоны, как правило, вулканического происхождения, однако встречаются и коралловые.

Океанические острова располагаются в пределах океанического ложа и на срединно-океанических хребтах. Они в основном вулканического или кораллового происхождения.

Острова, расположенные в пресных водоёмах, подразделяются на наносные и эрозионные. Наносные образуются в результате аккумуляции осадков в русле или береговой зоне озера. Эрозионные острова возникают в результате обтекания рукавами рек останца, сложенного коренными породами или аллювием, а также по причине абразионного отчленения выступающего участка приозёрной суши.

Окружённая водой со всех сторон суша также может быть скалой. Считать выступающую над поверхностью воды сушу скалой или уже островом — существенный довод в международных спорах о делимитации границ: см. например территориальный спор между Украиной и Румынией.

В зависимости от наличия населения выделяют обитаемые и необитаемые острова.

Крупнейшие острова Земли 
Острова площадью более 30 000 км²:

См. также списки крупнейших островов по площади (более 5000 км²) и по населению (свыше 1 млн чел).

Острова, разделённые между странами 

 Три государства
 Калимантан —  Бруней,  Индонезия,  Малайзия

 Де-факто три государства
 Кипр —  Республика Кипр, самопровозглашённая  Турецкая Республика Северного Кипра, базы Великобритании —  Акротири и Декелия

 Два государства
 Большой Уссурийский —  Россия,  Китайская Народная Республика
 Гаити —  Гаити,  Доминиканская Республика
 Ирландия —  Великобритания,  Ирландия
 Куба —  Куба, на острове также расположена экстерриториальная база США  Гуантанамо
 Мальта —  Мальта,  Мальтийский орден (форт Сант-Анджело)
 Меркет —  Финляндия,  Швеция
 Новая Гвинея —  Индонезия,  Папуа — Новая Гвинея
 Огненная Земля —  Аргентина,  Чили
 Сен-Мартен —  Нидерланды,  Франция
 Тимор —  Восточный Тимор,  Индонезия
 Узедом —  Германия,  Польша

Факты об островах

Рекорды 
 крупнейший по площади остров в мире: Гренландия (Дания, площадь около 2 млн км²)
 крупнейший по площади остров России: Сахалин (Тихий океан)
 самый северный остров в мире: Каффеклуббен (Дания, Северный Ледовитый океан)
 самый южный остров (не окруженный полностью вечными льдами) в мире: остров Росса
 остров с наибольшим населением: Ява (Индонезия, нас. более 140 млн, 2010 г.)
 остров с крупнейшим городом: Хонсю (Япония, г. Токио)
 крупнейший по площади остров в пресных водах: Маражо (Бразилия, устье Амазонки)
 остров с наивысшей точкой над уровнем моря: Новая Гвинея (Индонезия, пик Пунчак Джая)
 самый удаленный (от любого другого участка суши) остров: остров Буве (Норвегия, Атлантический океан)

Юридическое различие острова и скалы 
Факт того, считается ли участок суши скалой или островом, может иметь значительные экономические и политические последствия в соответствии со статьёй 121 Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву, которая гласит:

Однако судебная практика Международного суда ООН иногда игнорирует островки, независимо от статуса обитания на них; так произошло в 2009 году при рассмотрении спора между Румынией и Украиной и ещё ранее в споре между Ливией и Мальтой.

Островные государства 
Островное государство — государство, полностью расположенное на острове или островах. Наибольшее число островных государств расположено в Океании, в Тихом океане. Крупнейшим островным государством по площади и по населению является Индонезия, расположенная в юго-восточной Азии.

Азия
 Бруней
 Восточный Тимор
 Индонезия
 Кипр
 Мальдивы
 Филиппины
 Шри-Ланка
 Япония
Америка
 Багамские острова
 Гаити
 Доминиканская Республика
 Куба
 Тринидад и Тобаго
 Ямайка
Африка
 Кабо-Верде
 Коморские острова
 Маврикий
 Мадагаскар
 Сан-Томе и Принсипи
 Сейшельские острова
Европа
 Великобритания
 Ирландия
 Исландия
 Мальта
Океания
 Вануату
 Новая Гвинея
 Новая Зеландия
 Таити
 Фиджи
 и другие

Австралия — континент. Иногда его образно называют «остров-материк».

Примечания

Ссылки 

 Какие бывают острова в журнале «Наука и жизнь» (№ 11, 2012).

 
Типы географических объектов